Weende bezeichnet 

 Weende (Göttingen), einen Stadtteil von Göttingen (Niedersachsen)
 Weende (Leine), einen Zufluss der Leine (Niedersachsen)